Il pane cotto è una ricetta tipica della cucina lucana e  pugliese. Come molti piatti poveri, anche il pane cotto prevede diverse varianti, a seconda della stagione, e quindi della disponibilità di certi ingredienti.

Descrizione 

Generalmente, si tratta di una minestra che viene preparata soffriggendo nell'olio di oliva almeno due ingredienti: cipolle tritate e peperoncino piccante fresco; si aggiunge poi acqua e la si porta a bollore, rinforzando la minestra, infine, con uova (una o più, che vengono aggiunte all'acqua bollente e rimestate con attenzione, affinché non si rompano). Il tutto viene poi versato su fette di pane appena abbrustolito sulla brace.

Può essere però preparato anche facendo soffriggere nell'olio (in luogo o in aggiunta alle cipolle) anche porri, rape, peperoni, patate, e non è raro vederlo preparare senza l'aggiunta dell'uovo.

Il pane cotto in Basilicata 

In Basilicata è uso preparare una ricetta  che prevede di friggere prima l'uovo insieme col peperoncino fresco e poi di porlo direttamente sopra fette di pane arrostito. Il tutto viene quindi irrorato con la minestra, cotta a parte e molto ristretta. Alla preparazione viene anche aggiunta carne (piccole quantità di salsiccia, pancetta o lardo, a soffriggere nell'olio), del peperone crusco o del formaggio, che può essere buttato in pezzi nell'acqua bollente, o grattugiato a freddo sopra la minestra, poco prima di servire in tavola.

Il pane cotto in Puglia 
A differenza della ricetta tipica lucana, quella pugliese (in particolare nella provincia di Foggia) prevede l'utilizzo di soli alimenti di origine non animale: verdure miste spontanee (anche dette "fogghiammiscjk"), bietole, cicorie, cime di rapa, patate, pomodori, pane raffermo, qualche spicchio d'aglio, peperoncino ed eventuale aggiunta di altre verdure di stagione (come zucchine e melanzane).

Le verdure e gli odori vengono immessi in acqua bollente e fatti cuocere tutti insieme. Al termine della cottura, si immerge  per qualche minuto il pane raffermo (preventivamente tagliato in pezzi di media misura)  nell'acqua ancora calda al fine di renderlo morbido, si scola l'acqua in eccesso e si aggiunge olio extravergine di oliva per amalgamare il tutto. le verdure e gli odori vengono immessi in acqua bollente e fatti cuocere insieme.

Note